Закуалпан има више значења:

 Закуалпан (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Закуалпан (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закуалпан (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закуалпан (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закуалпан (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закуалпан (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Закуалпан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Закуалпан (Закуалпан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Закуалпан (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Закуалпан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Закуалпан (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Закуалпан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закуалпан (Закуалпан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику